

Persone 
 Heinz Imboden (1962) – ciclista svizzero
 Urs Imboden (1975) – sciatore svizzero naturalizzato moldavo
 Facundo Imboden (1980) – calciatore argentino
 Race Imboden (1993) – schermidore statunitense

Geografia

Stati Uniti d'America 
 Imboden – città nella contea di Lawrence (Arkansas)
 Imboden – località nella contea di Wise (Virginia)

Svizzera 
 Distretto di Imboden – ex distretto (Canton Grigioni)
 Regione Imboden – regione (Canton Grigioni)